William Norris kan syfta på:

Sir William Norris (1433–1507) – engelsk krigare
Sir William Norris, 1:e baronet – brittisk diplomat
 William C. Norris – amerikansk datorpionjär